Вистабелья-дель-Маэстрасго (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алькалатен. Занимает площадь 151 км². Население — 421 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 57 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Casas rurales Rosa dels Vents
 Portal oficial del Ayuntamiento
 Portal de las fiestas del pueblo

Муниципалитеты Кастельона